Old Governor’s Mansion bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Old Governor’s Mansion (Arizona), ID-Nr. 71000121
 Old Governor’s Mansion (Georgia), ID-Nr. 70000194
 Old Governor’s Mansion (Kentucky), ID-Nr. 71000345
 Old Louisiana Governor's Mansion (Louisiana), ID-Nr. 75000847
 Old Governor’s Mansion (Ohio), ID-Nr. 72001012
 Old Governor's Mansion (Wisconsin), ID-Nr. 73000078